Колóдій — клейка речовина, яка застосовується у медицині, фотографії, театральному макіяжі тощо.
 Колодій або Масниця — народне свято.
 Колодій — обряд на Масниці.
 Колоді́й — діалектна назва стельмаха.
 Колоді́́й або колода́ч — діалектна назва великого ножа з дерев'яною колодкою.

Прізвище 

Колоді́й — українське прізвище.
 Колодій Анатолій Миколайович — доктор юридичних наук.
 Колодій Антоніна Федорівна — завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Академії державного управління при Президентові України.
 Колодій Василь Володимирович — священик Української Греко-Католицької Церкви.
 Колодій Василь Семенович — український поет.
 Колодій Віталій Дем'янович — український поет.
 Колодій Володимир Данилович — український мотогонщик.
 Колодій Едуард — український художник
 Колодій Едуард Петрович — лейтенант, учасник російсько-української війни.
 Колодій Зеновій Іванович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колодій Мирослав Степанович — священик УГКЦ в Канаді і США.
 Колодій Олег Едуардович — український спортсмен, стрибун у воду.
 Колодій Олена — бразильська поетеса.
 Колодій Петро Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колодій Петро Несторович — Голова Львівської обласної ради (від 23 листопада 2012).
 Колодій Сергій Володимирович (1981—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колодій Федір Олександрович — український військовий діяч, генерал-поручник УНР.

Див. також 
 Колодєєв
Українські прізвища